Il doppio femminile del torneo di tennis Newsweek Champions Cup and the Matrix Essentials Evert Cup 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Claudia Kohde Kilsch e Stephanie Rehe che hanno battuto in finale Jill Hetherington e Kathy Rinaldi-Stunkel 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Gigi Fernández /  Robin White (secondo turno)
 Sandy Collins /  Elna Reinach (semifinali)
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi-Stunkel (finale)
 Claudia Kohde Kilsch /  Stephanie Rehe (Campionesse)

 Lise Gregory /  Gretchen Magers (primo turno)
 Isabelle Demongeot /  Maya Kidowaki (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat /  Judith Wiesner (primo turno)
 Manon Bollegraf /  Caroline Vis (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Newsweek Champions Cup and the Matrix Essentials Evert Cup 1992